Rhagadochir är ett släkte av insekter. Rhagadochir ingår i familjen Archembiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Rhagadochir